The Life of Pi'erre 4 () — дебютный студийный альбом американского рэпера и продюсера Pi'erre Bourne. Он был выпущен 21 июня 2019 года на лейблах SossHouse Records и Interscope Records. Альбом дебютировал под номером 107 в чарте Billboard 200.

Почти через год после релиза, была выпущена делюкс-версия 19 июня 2020 года.

Список композиций 
Все песни написаны и спродюсированы Pi’erre Bourne.

Сэмплы
 «Lovers» содержит сэмпл «It's Forever» авторства от Леон Хафф.

Авторы музыки 
 Джеймс Канг – миксинг и запись
 Тацуя Сато – мастеринг

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne
Альбомы Pi’erre Bourne